Nazwę HMAS „Rushcutter” nosiło kilka australijskich okrętów i baz Royal Australian Navy:
 HMAS „Rushcutter” - dawna baza marynarki australijskiej w latach 1901-1979
 HMAS „Rushcutter” - kuter z okresu II wojny światowej
 HMAS „Rushcutter” (M 80) - niszczyciel min z okresu zimnej wojny

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy australijskich okrętów